Georg von Meyendorff kan syfta på bland andra: 

* Georg von Meyendorff (1794–1879), tsarens generaladjudant, president för evangelisk-lutherska konsistoriet
 Georg von Meyendorff (1795–1863), forskningsresande och diplomat i rysk tjänst